Айльон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 128,19 км². Население — 1387 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Покровителем города считается святой Мигель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del pueblo (Официальная страница) 
 Сайт об Айльоне и о Барселонской Испанской деревне (на многих языках, в том числе и русском).
 Historia y monumentos
 Foro oficial de la Excelentísima Villa de Ayllón

Муниципалитеты Сеговии